Stadthallengarten steht für
Stadthallengarten (Kassel)
Stadtpark (Hannover)
Siehe auch:
 Stadtgarten